Rochefort se lahko nanaša na:

Kraji 
Rochefort je ime več krajev in občin v Belgiji, Franciji in Švici:
 Rochefort v departmaju Charente-Maritime, Francija,
 Rochefort v departmaju Côte-d'Or, Francija,
 Rochefort v provinci Namur, Belgija
 Rochefort v kantonu Neuchâtel, Švica,
 Rochefort v departmaju Savoie, Francija.

Glej tudi 
 Rochefort-du-Gard v departmaju Gard, Francija,
 Rochefort-en-Terre v departmaju Morbihan, Francija,
 Rochefort-en-Valdaine v departmaju Drôme, Francija,
 Rochefort-en-Yvelines v departmaju Yvelines, Francija,
 Rochefort-Montagne v departmaju Puy-de-Dôme, Francija,
 Rochefort-Samson v departmaju Drôme, Francija,
 Rochefort-sur-Brévon v departmaju Côte-d'Or, Francija,
 Rochefort-sur-la-Côte v departmaju Haute-Marne, Francija,
 Rochefort-sur-Loire v departmaju Maine-et-Loire, Francija,
 Rochefort-sur-Nenon v departmaju Jura, Francija.

Ljudje 
 Jean Rochefort (1930-2017), francoski igralec,
 Joseph J. Rochefort (1898-1976), ameriški vojaški obveščevalec med drugo svetovno vojno.
 Henri Rochefort (1830 - 1913), francoski politik in publicist
 de Rochefort, fiktivna oseba iz romana Trije mušketirji

Splošno 
 Les Demoiselles de Rochefort, francoski film Jacquesa Demyja iz leta 1967.